Millet (kleding), een kledingmerk
Millet (Ottomaanse Rijk), een bevolkingsgroep in het Ottomaanse Rijk
Gierst
Millet (plaats), plaats in Alberta, Canada
Félix Millet, (de Franse ontwerper van) een historische motorfiets

Personen:
Catherine Millet, een Frans schrijfster
Jean-François Millet, een Frans schilder
Francis Davis Millet, een Amerikaans kunstschilder
Li'l Millet, een Amerikaans pianist en bassist
Richard Millet, een Frans schrijver

Zie ook 
Kate Millett, een Amerikaans schrijfster en feministe